Ла Кабаљада има више значења:

 Ла Кабаљада (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Кабаљада (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Кабаљада (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Кабаљада (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику